Ponfick (von italienisch Bonfiglio) ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Ponfick (1844–1913), deutscher Pathologe
 Hans Ponfick (1883–1946), auf Agrarrecht spezialisierter Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Carl Ponfik, deutscher Kaufmann und Besitzer der Villa Glitzerburg
 Johannes Petrus Bonfig